Валентин Родионов:
 Родионов, Валентин Алексеевич (род. 1937) — генеральный директор Третьяковской галереи.
 Родионов, Валентин Сергеевич (1926-1993) — Герой Социалистического Труда, аппаратчик химического предприятия.